Ерманос Чавез има више значења:

 Ерманос Чавез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ерманос Чавез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику